Pietro Calvi peut faire référence à:

Patronymie
 Pietro Fortunato Calvi (1817-1855), patriote italien, martyr de Belfiore.
 Pietro Calvi (1833-1884) , sculpteur italien
 Pietro Calvi, pilote de motos italien

Militaire 
 Pietro Calvi - sous-marin de la Regia Marina, lancé en 1935 ;
 Pietro Calvi - sous-marin de la Marina Militare italienne, lancé en 1944 puis à nouveau en 1959 ;